Neuseeländer steht für:
 Einwohner Neuseelands, siehe Abschnitt Bevölkerung im Artikel Neuseeland
 Eine Faserpflanze, siehe Neuseeländer Flachs
 Die Kaninchenrassen
 Rote Neuseeländer
 Weiße Neuseeländer

Siehe auch: